Pavel Aleksandrovič Afanasjev, sovjetski general, * 28. december 1898, † 23. november 1975.

Glej tudi 

 seznam sovjetskih generalov

Zunanje povezave 
 Generals.dk 

Rojeni leta 1898
Umrli leta 1975
Sovjetski artilerijski častniki
Sovjetski generali
Generali Rdeče armade
Veterani druge svetovne vojne